Pomfret bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pomfret (Connecticut)
 Pomfret (Maryland)
 Pomfret (New York)
 Pomfret (Vermont)
 Pomfret Center (Connecticut)
 Pomfret Landing (Connecticut)

in England:
 Pomfret Castle, in dem Richard II. von England zu Tode kam, siehe Pontefract Castle

in Südafrika:
 Pomfret (Südafrika)

Pomfret ist der Name von

 Ernie Pomfret (1941–2001), britischer Hindernisläufer

Sonstiges:

 Ein anderer Name für Seebrassen